Simmons är ett efternamn som bärs och har burits av bland andra

Alfabetiskt ordnade
 Alicia Simmons
 Ben Simmons
 Carl-Gustaf Simmons
 Coralie Simmons
 Dan Simmons
 Floyd Simmons
 Franklin Simmons
 Furnifold McLendel Simmons
 Gene Simmons
 Heather Simmons
 Herman Simmons
 J.K. Simmons
 James F. Simmons
 Jean Simmons
 Jeff Simmons
 John Lintorn Arabin Simmons
 Joseph Simmons
 Jumpin' Gene Simmons
 Patrick Simmons
 Richard Simmons
 Russell Simmons
 William Joseph Simmons

Äldre förteckning
 James F. Simmons (1795–1864) amerikansk senator
 John Lintorn Arabin Simmons (1821–1903) brittisk officer och guvernör
 Franklin Simmons (1839–1913) amerikansk bildhuggare
 Furnifold McLendel Simmons (1854–1940) amerikansk senator känd för de rasistiska Jim Crow-lagarna
 Herman Simmons (1866–1943) svensk botaniker
 William Joseph Simmons (1880–1945) ledare för Ku Klux Klan
 Carl-Gustaf Simmons (1918–2009) svensk överste i flygvapnet
 Floyd Simmons (1923–2008) amerikansk tiokampare (friidrott)
 Barbara Lett-Simmons (1927–2012) amerikansk politiker känd som "trolös elektor"
 Jean Simmons (1929–2010) brittisk-amerikansk skådespelerska
 Dan Simmons (född 1948) amerikansk populärförfattare
Richard Simmons (född 1948) känd för videor inom fitness
Gene Simmons (född 1949) amerikansk hårdrockssångare i gruppen Kiss
Russell Simmons (född 1957) amerikansk hophop-entreprenör
 Joseph Simmons (född 1964) amerikansk rappare
 Stephen Simmonds (född 1975) svensk soulmusiker
Jeff Simmons (född 1976) amerikansk racerförare
Coralie Simmons (född 1977) amerikansk vattenpolospelare
Alicia Simmons (född 1984) amerikansk basist

Övrigt 
 Simmons (auktor), auktorsbeteckning inom biologi
 Mr Simmons, konstverk av Axel Fridell
 Roper mot Simmons, amerikanskt konstverk